Le patronyme Maroy, Maroi, Maroye, Marroye, Maroie, , Maroit provient du prénom Marie (en wallon : Maroie).

Olivier Maroy (1962-), journaliste et homme politique belge ;
François-Xavier Maroy (1956-), archevêque de Bukavu en République démocratique du Congo.

Patronyme belge